Елизавета София Бранденбургская:

 Елизавета София Бранденбургская (1674—1748) — принцесса и маркграфиня Бранденбургская.
 Елизавета София Бранденбургская (1589—1629) — принцесса Бранденбургская, в замужестве княгиня Радзивилл и герцогиня Саксен-Лауэнбургская.